Термин Бома може да се односи на:
 Бома (ДР Конго), град у Демократској Републици Конго
 Бома (Гана), насељено место у Гани
 Бома (Звездани ратови), лик из серије Звездани ратови
 Бома (утврђење), врста утврђења у Африци
 Бома (Лот), насељено место у Француској